est une entreprise fondée en 1984 par Pierre Jude, et l'un des acteurs de la construction individuelle en France.

Historique 
En 1984, Pierre Jude lance la marque avec un catalogue d'une dizaine de modèles de maisons disponibles. Le groupe Maisons Pierre développe à partir de 2016 un réseau de franchises dans l'hexagone.

Lien externe

Notes et références 

Entreprise fondée en 1984
Entreprise du bâtiment ayant son siège en France